Ро́бин А́льберг (; ) — шведский кёрлингист.

Достижения 
 : серебро ().
 : серебро (, ).
 : золото (), серебро (, , , ).
 : бронза (2015).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Curling World Cup
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы Швеции по кёрлингу